Mato Neretljak (Orašje, 3 de junho de 1979) é um ex-futebolista e treinador de futebol croata, que atuava como zagueiro ou lateral-esquerdo.

Carreira 
Mato Neretljak integrou a Seleção Croata de Futebol na Eurocopa de 2004.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Croácia
Jogadores da Eurocopa de 2004
Futebolistas do NK Osijek
Futebolistas do Omiya Ardija
Futebolistas do Suwon Samsung Bluewings
Futebolistas do HNK Hajduk Split
Futebolistas do HNK Rijeka